Железная дивизия — название разных дивизий:

 «Железная» дивизия — бригада, с апреля 1915 года — дивизия Русской императорской армии, прозванная «железной» за стойкость и выполнение задач командования.
 24-я стрелковая дивизия — дивизия, входившая в состав Вооружённых сил СССР с 1918 по 1991 год, а с 1991 по 2003 годы — Вооружённых сил Украины.
 Железная дивизия (нем. Eiserne Division, лат. Dzelzsdivīzija) — добровольческое войсковое соединение, укомплектованное в декабре 1918 года из солдат германской армии для борьбы с вооружёнными силами ЛССР.